El Condado de Miller es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Miller (Arkansas)
 Condado de Miller (Georgia)
 Condado de Miller (Misuri)